Angela Goethals – attrice statunitense
Christian Goethals – pilota automobilistico belga
Daniel Goethals – cestista e allenatore di pallacanestro belga
George Washington Goethals – militare e ingegnere statunitense
Guy Goethals – arbitro di calcio belga
Lucien Goethals – compositore belga
Paul Goethals – gesuita belga, primo arcivescovo di Calcutta
Raymond Goethals – calciatore e allenatore di calcio belga